McMinnville steht für:
 McMinnville (Oregon), Kleinstadt im Yamhill County in Oregon (USA) 
 McMinnville (Tennessee), Kleinstadt in Tennessee (USA)